Меган Лукан (, родилась 14 февраля 1992 года в Торонто) — канадская регбистка и баскетболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Канады по регби-7. Выступает за баскетбольный клуб «» на позиции защитника из .

Биография

Семья и личная жизнь 
Родители: Джон Лукан и Маргарет Малдер. Есть старшая сестра Алиска, младшие братья и сёстры  (играет в баскетбол в университете и за сборную Канады по регби-7), Макоа, Кайло и Адайя. Окончила в мае 2015 года , получив сразу две степени в бизнес-администрировании и коммуникациях. Семь лет проживала в Кюрасао, один год жила во Франции.

Игровая карьера 
Регби занялась в школе в Барри-Сентрал, следуя совету старшей сестры, однако совмещала это с баскетболом. В 2010 году выиграла конкурс красоты «Мисс Баскетбол Канада», в 11-м классе школы играла за команду Национальной элитной академии развития. В составе сборной Онтарио до 17 лет выиграла бронзовые медали Канадских игр 2009 года, за время учёбы в университете Висконсин — Грин-Бей выступала на позиции защитника за баскетбольную команду университета в 1-м дивизионе NCAA. Как баскетболистка, Меган установила ряд персональных достижений: лучший распасовщик в истории клуба с момента его выступления в 1-м дивизионе NCAA и рекордсменка по числу сыгранных на паркете минут.

В регби пришла в 2015 году по совету помощника тренера сборной Сандро Фьорино. С апреля 2015 года играла за сборную по регби-7 в Мировой серии, занеся две попытки на этапе в Амстердаме. В октябре 2015 года второй раз сыграла в Мировой серии на этапе в Сентрал-Кост, в декабре сыграла в Дубае, отыграв итого на всех пяти этапах Мировой серии сезона 2015/2016 ещё наравне с 4 регбистками. В 2016 году стала бронзовым призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сыграв в 4 встречах.

В 2018 году отобрана Олимпийским комитетом Канады для учёбы в университете Куинс в Кингстоне и обучения по магистерской программе делового администрирования в школе Смита.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Регбистки Канады
Баскетболисты Канады
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Игроки женской сборной Канады по регби-7
Выпускники Университета Куинс
Выпускники бизнес-школы Университета Куинс в Кингстоне